Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1952/53 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga (Salzburg, Kärnten) und die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. FK Austria Wien konnte in der Spielsaison zum 5. Mal Österreichischer Fußballmeister werden. Der bis dahin letzte Titelgewinn gelang den Veilchen im Spieljahr 1949/50. Die drei letzten Mannschaften der Tabelle, Grazer SC, VfB Union Mödling und Salzburger AK 1914, waren in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten. Damit mussten alle Aufsteiger aus der Vorsaison umgehend wieder in die Staatsliga B (Graz, Mödling) bzw. Tauernliga (Salzburger AK 1914) absteigen.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger
 Staatsliga B: Wiener Sport-Club
 Staatsliga B: Wiener AC

 Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: SV Austria Salzburg (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 
Torschützenkönig der Spielsaison wurden sowohl Ernst Stojaspal von Austria Wien als auch Robert Dienst von Rapid Wien, die beide 30 Treffer erzielten.

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 

Allgemein

Die beiden ersten der Staatsliga stiegen direkt auf, der Drittplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten sechs Mannschaften stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: SV Mattersburg
 Landesliga Niederösterreich: KSV Ortmann
 Landesliga Oberösterreich: SV Urfahr Linz
 Landesliga Steiermark: ASV Seegraben
 Wiener Liga: FC Stadlau

 Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Kapfenberger SV (Relegation zur Staatsliga A)

Tauernliga 
Allgemein

Die Tauernliga galt als zweite Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus den Landesverbänden Kärnten und Salzburg. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil, die beiden Tabellenletzten stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: SK St. Veit
 Landesklasse Salzburg: SK Saalfelden

Arlbergliga 
Allgemein

Die Arlbergliga zählte neben der Tauernliga zur zweiten Spielstufe auf Amateurbasis. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil, die beiden Tabellenletzte stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Wattens
 Landesliga Vorarlberg: FC Lustenau 07

 Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Innsbrucker AC (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der SV Mattersburg Meister.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SC Parndorf
 SV Schattendorf
 SC Tatzmannsdorf

Landesliga Kärnten 
In Kärtnen wurde erstmals eine Landesliga ausgespielt, SK St. Veit konnte den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 1. Klasse, Gruppe A: WSG Ferndorf
 1. Klasse, Gruppe B: Post SV Klagenfurt

Landesliga Niederösterreich 
In Oberösterreich fixierte der KSV Ortmann den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SVgg Pottendorf
 ASK Amstetten
 SV Zistersdorf

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SV Urfahr 1912 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SV Vöcklabruck
 SV Traun

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg errang der SK Saalfelden den Meistertitel.

Abschlusstabelle

 Aufsteiger
 SV Blau-Weiß Salzburg
 USK Danubia Salzburg

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der ASV Seegraben Meister.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 ASK Köflach
 ASK Mürzzuschlag

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der SV Wattens den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 1. Klasse Innsbruck: FC Wacker Innsbruck
 1. Klasse Unterland: SV Wörgl

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg feierte der FC Lustenau 07 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

 Aufsteiger
 SV Frastanz

Wiener Liga 
In Wien erspielte der FC Stadlau den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Meister der Tauernliga und jenem der Arlbergliga spielte gegen den drittplatzierten Verein der Staatsliga B um den Aufstieg in die Staatsliga A für die Saison 1953/54. Die anderen beiden Aufstiegsplätze wurden an den Meister sowie Zweitplatzierten der Staatsliga B vergeben.

SV Austria Salzburg spielte zunächst gegen den Arlbergligameister Innsbrucker AC um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A und Gewann mit einem überragenden Gesamtscore von 14:0. Der Tauernligameister qualifizierte sich schließlich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg mit einem Gesamtscore von 7:3 gegen den drittplatzierten der Staatsliga B, Kapfenberger SV, für die Staatsliga A.

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1952/53 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1952/53 bei austriasoccer.at
 Austria 1952/53 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1952/53
1952/53